Барон Ян Дембовский (; около 1770, Дембова Гужа — 1823) — польский военный и политический деятель, участник восстания Костюшко, генерал бригады Войска польского.

Биография 
Секретарь государственного деятеля Речи Посполитой Игнация Потоцкого, реформатора, активного деятеля во время Четырёхлетнего сейма (1788—1792), одного из творцов польской Конституции 3 мая 1791 года. После победы Тарговицкой конфедерации Потоцкий эмигрировал в Дрезден, а Ян Дембовский стал его главным политическим информатором о событиях происходивших в Польше.

Я. Дембовский принимал активное участие в конспирационной жизни Варшавы и подготовке восстания Костюшко 1794 г. Особо отличился во время восстания в Варшаве. Сыграл большую роль в кровавые дни июня 1794 г., когда варшавские якобинцы стали в подражание якобинцам парижским вешать «предателей». Дембовский лично готовил виселицы и петли и громко призывал к убийству. Арестованный умеренными участниками восстания, потребовал освобождения под честное слово, «чтобы умереть в бою на благо отчизны». Т. Костюшко, не согласился с этим и потребовал образцового наказания для террористов и лично для Дембовского. От смерти на виселице спасли его Гуго Коллонтай и Игнаций Потоцкий. Благодаря им он отбыл очень мягкое наказание: полгода крепости без лишения гражданских прав.

После поражения восстания эмигрировал в Париж, затем в Венецию, где стал офицером Польских легионов в Италии. В мае 1799 г. во время сражения под Кортоной, был тяжело ранен в руку. После битвы под Требией, Дембовский был назначен шефом батальона и адъютантом знаменитого генерала Яна Генрика Домбровского. После окончания генуэзской кампании в декабре 1799 г. вместе с генералом отбыл в Париж.

С 1802 служил в итальянской армии. В 1808—1810 — в составе Великой армии принимал участие в испанской кампании Наполеона.

С 1812 года — генерал бригады. Участник русской кампании 1812 г.

Позже был назначен губернатором Феррары.

Наполеон пожаловал ему наследственный титул барона.

Был женат на Матильде Висконтини, которая рано умерла и в которую был влюблен Стендаль. Отец итальянского астронома Эркюля Дембовского.

Ссылки 
  Krzysztof Rutkowski. Pasaż z generałem Dębosiem

Родившиеся в XVIII веке
Родившиеся в Польше
Генералы бригады (Варшавское герцогство)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Отечественной войны 1812 года